Сеусеренра Хиан — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1621—1581 годах до н. э. Представитель XV династии (Второй переходный период).

Правление 
Хиан — один из наиболее засвидетельствованных царей гиксосского периода, известный по многочисленным артефактам найденным по всему Египту и за его пределами. При нём гиксоссы достигли наибольшего своего могущества. Хиан установил свою статую в Басте (Бубастисе). Её нижняя часть была обнаружена там, среди руин. Она прекрасно сделана и выполнена в традиционном стиле; нанесённые на неё надписи также вырезаны очень умелым художником. Её можно поставить наравне с лучшими произведениями искусства, созданными в период правления XII — при первых правителях XIII династии. Таким образом, становится понятно, что искусство не успело сильно деградировать. Этот факт сам по себе является доказательством того, что между периодом правления первых царей XIII династии и временем царствования Хиана не прошло много времени.

В Дельте не были обнаружены другие крупные артефакты, созданные в период царствования Хиана. Но в Верхнем Египте, в Гебелейне обнаружен фрагмент гранитного карниза. Известны несколько скарабеев с его именем, один из которых найден в Тель-эль-Яхудии; золотое кольцо, в настоящее время находящееся в Лейдене, и несколько цилиндрических печатей.

О международных отношениях того времени можно судить по двум интереснейшим находкам В Кносском дворце на Крите, под стеной, была обнаружена крышка алебастрового сосуда с именем Хиана. Данный факт свидетельствует о том, что он преподносил критскому царю дары или торговал с ним. В далёком Багдаде найден гранитный лев, на котором было вырезано имя этого правителя. В настоящее время изваяние хранится в Британском музее. Это также подтверждает, что Хиан торговал с Вавилоном или дарил подарки одному из его правителей. Скарабей и оттиск печати с его именем найдены в Палестине. Фрагмент вазы с его титулами был найден во время раскопок в Хаттусе, древней столице Хеттского царства (совр. Богазкёй, Турция).

С другой стороны, контакты с факторией Керма в Судане, кажется прекратились, и в Нубии не было найдено ни одного памятника с именем Хиана. Вероятно, в Нубии возникло самостоятельное государство, где правил египтизированный местный вождь Неджех, известный как правитель Куша; в его окружение входил один или несколько египетских чиновников.

Имена Хиана 

Взойдя на престол он принял тронное имя Сеусеренра, «Делающий могущественным то, что принадлежит богу солнца». Его хоровым именем стало Инекетебу, «Обнимающий земли», которое, возможно, подразумевает мировое господство. Его личное имя, ставившееся после титула «сын бога солнца», писалось египетскими иероглифами как Хиан или Хиен, но в различных версиях  сочинения Манефона он назван Ионием или Ианинием. Это имя, если убрать из него греческое окончание, будет выглядеть как Иони или Иан(н). В него вполне могли превратится антропонимы Хиони или Хиан. То же имя носил Хаиану из Самаля, сражавшийся против Салманасара III. Помимо привычных египетских титулов, Хиан называл себя «правителем пустынных стран». Но, несмотря на это, он, он очевидно, считал себя истинным царём Египта и во многом придерживался египетских традиций.

Примечания

Литература

Ссылки 
  (фр.)

Фараоны по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Фараоны XV династии